Manuele Comneno Erotico (metà del X secolo-1020) – generale bizantino, considerato il fondatore della famiglia dei Comneni
 Manuele I Comneno (1118-1180) – imperatore bizantino
 Manuele Comneno (figlio di Andronico I) – nobile bizantino, figlio dell'imperatore bizantino Andronico I Comneno
 Manuele II Comneno (Manuele II di Trebisonda) – figlio di Andronico II di Trebisonda, fu imperatore di Trebisonda nel 1332
 Manuele III Comneno (Manuele III di Trebisonda) – imperatore di Trebisonda dal 1390 alla morte (1417)